Wittkop ist der Familienname folgender Personen: 

 Gabrielle Wittkop (1920–2002), französische Schriftstellerin 
 Justus Franz Wittkop (1899–1986), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Unternehmen
 Wittkop, deutscher Hersteller von Fahrradsätteln (gegründet 1898)

Siehe auch:
 Wittkopp
 Witkop